Полено:
 Поле́но — часть расколотого вдоль деревянного чурбана, чурки.
 «Полено» — художественный фильм.
 «Полено» — название торта.

См. также 
 Полена — село в юго-западной части Болгарии.
 Поленов